Reiting steht für:

 Reiting, Bergmassiv in der Steiermark
 Reiting (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Reiting (Gemeinde Feldbach), Ortschaft der Gemeinde Feldbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Reiting (Gemeinde Enzenkirchen), Ortschaft von Enzenkirchen, Bezirk Schärding, Oberösterreich
 Reiting (Gemeinde Natternbach), Ortschaft der Gemeinde Natternbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Reiting (Gemeinde Sankt Aegidi), Ortschaft von Sankt Aegidi, Bezirk Schärding, Oberösterreich

Siehe auch:
 Reitingsiedlung
 Reitering